Гуго ван дер Гус (бл. 1420–1425 — 1482) — фламандський художник.
 Фредді ван дер Гус (1908 — 1976) — південноафриканська плавчиня, бронзова олімпійська призерка.

Нідерландські прізвища